João Marcos (1953), calciatore brasiliano
 João Marcos (2000), calciatore brasiliano